Ehingen – comune tedesco della Baviera (circondario di Ansbach)
Ehingen – comune tedesco della Baviera (circondario di Augusta)
Ehingen – città tedesca del Baden-Württemberg
Ehingen a.Ries – comune tedesco della Baviera